Владимир Скворцов:
 Скворцов, Владимир Николаевич (род. 1954) — белорусский дипломат.
 Скворцов, Владимир Степанович (род. 1954) — советский и российский журналист и поэт.
 Скворцов, Владимир Евгеньевич (род. 1970) — российский актёр, продюсер, театральный режиссёр. Примечания